Cephalobranchia är ett släkte av snäckor. Cephalobranchia ingår i familjen Thliptodontidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Cephalobranchia